Иракская премьер лига 1999/2000 — 26-й сезон чемпионата Ирака по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Ирака на rsssf.com

1999/2000
Ирак
Ирак
Спорт в Ираке в 1999 году
Спорт в Ираке в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000